Дзвонковое — название населённых пунктов:

 Дзвонковое — село в Васильковском районе Киевской области.
 Дзвонковое — прежнее (до 1995 года) название села Горонглаб в Береговском районе Закарпатской области.